Niemcy:
 Königshofen – dzielnica Biberach an der Riß
 Königshofen – dzielnica Lauda-Königshofen
 Bad Königshofen im Grabfeld – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld
 Bad Königshofen im Grabfeld – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld

Osoby:
 Norbert Königshofen – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Lauda-Königshofen